Под названието Суперкласико са известни футболни дербита в няколко държави:

 Суперкласико (Аржентина) – дербито между Бока Хуниорс и Ривър Плейт;
 Суперкласико (Парагвай) – дербито между Олимпия (Асунсион) и Серо Портеньо;
 Суперкласико (Хондурас) – дербито между Мотага и Олимпия (Тегусигалпа)
 Суперкласико (Чили) – дербито между Коло Коло и Универсидад де Чиле
 Хонда Суперкласико – дербито между Лос Анджелис Галакси и Чивас (САЩ).